Die Abkürzung JNP steht für:
Neue Japan-Partei
Jüdischnationale Partei (Österreich)
Jasper National Park
 den IATA-Code von Newport Beach, CA, USA 
 Janata Party, eine ehemalige politische Partei in Indien
 Jahresnachprüfung eines Luftfahrzeugs

JNP